Ве́псяисла́мпи () — озеро на территории Салминского сельского поселения Питкярантского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,7 км². Располагается на высоте 64,5 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с северо-востока на юго-запад. С юго-запада берега каменисто-песчаные, остальные берега сильно заболоченные.

С северо-востока в озеро впадает река Сайтаканоя. С юго-восточной стороны оз озера вытекает река Пиени-Кивиоя, впадающая с правого берега в реку Тулемайоки.

С юго-запада от озера проходит лесная дорога.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — посёлок Ууксу — расположен в 12 км к западу от озера.

Название озера переводится с финского языка как «вепсская ламбина».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014268.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Тулемайоки
Озёра Питкярантского района